

Geografia

Austria 
 Aschbach-Markt – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Amstetten

Francja 
 Aschbach – gmina

Niemcy 
 Aschbach – dzielnica Schlüsselfeldu
 Aschbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kusel

Osoby 
 Joseph Aschbach – niemiecki historyk